MTV Unplugged – album koncertowy MTV Unplugged Natalii Przybysz wydany 19 marca 2021. Nagranie z udziałem wokalistki i zaproszonych artystów odbyło się 19 grudnia 2020 w warszawskiej Scenie Relax.  

27 lutego 2021 na antenie MTV Polska miała miejsce premiera audio-wizualna koncertu. Płyta do serwisów streamingowych trafiła natomiast 12 marca 2021.

Lista utworów

Przypisy 

MTV Unplugged
Albumy Kayax
Albumy muzyczne wydane w roku 2021
Albumy Natalii Przybysz